Frédéric Laurent Page (Menziken, Aargau kanton, 1978. december 28. –) svájci labdarúgóhátvéd.

Források 
Frédéric Page adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1978-ban született személyek
Svájci labdarúgók
Az FC Aarau labdarúgói
Az 1. FC Union Berlin labdarúgói
A Greuther Fürth labdarúgói
Az SpVgg Unterhaching labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek